Witold Reger (1876-1904), socjalista
 Witold Reger (1906-1938), podharmistrz